Chalk Bluff bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chalk Bluff (Oklahoma)	
 Chalk Bluff (Albany County, Wyoming)	
 Chalk Bluff (Carbon County, Wyoming)